Santa Cruz do Escalvado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz do Escalvado (ort), Minas Gerais, 
 Santa Cruz do Escalvado (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar